Spornrad bezeichnet:
 Sporenrädlein, Teil des Sporn (Reiten) bzw. gemeine Figur in der Heraldik
 Spornradfahrwerke bei Flugzeugen, siehe Fahrwerk (Flugzeug)#Spornradfahrwerk (Hecksporn- oder Heckradfahrwerk)
 bei Drillmaschinen in der Landtechnik den Messwertgeber der Dosiereinrichtung siehe Spornrad (Landtechnik)